Iacobeni (Sibiu) ;
 Iacobeni (Suceava) ;